Das J. P. Morgan Tournament of Champions 2017 fand vom 12. bis 19. Januar 2017 in der Grand Central Station in New York City, Vereinigte Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA World Series. Das Turnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2016/17 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Series.

Vorjahressieger bei den Herren war Mohamed Elshorbagy, bei den Damen war es Nour El Sherbini. Das Turnier der Herren gewann der amtierende Weltmeister Karim Abdel Gawad in vier Sätzen gegen Grégory Gaultier. Die Damenkonkurrenz gewann Camille Serme, die sich in fünf Sätzen gegen Laura Massaro durchsetzte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. In der Damenkonkurrenz traten 32 Spielerinnen an, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Todd Harrity bei den Herren und Natalie Grinham bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld. Grinham beendete nach ihrem Ausscheiden in der ersten Runde ihre Karriere.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2017
PSA World Tour 2016/17
PSA World Tour der Damen 2016/17
Sportveranstaltung in Manhattan